Алакуртти:

 Алакуртти — село на юго-западе Мурманской области.
 Алакуртти — военный аэродром в Мурманской области, в селе Алакуртти.